1995 – rok
 1995 –  album Atari Teenage Riot
 1995 – album Kruder & Dorfmeister

Zobacz też